Екатерина Фролова:
 Фролова, Екатерина Михайловна (род. 1999) — российская футболистка.
 Фролова, Екатерина Сергеевна (род. 1985) — российская скрипачка.
 Фролова, Екатерина Сергеевна (род.1988) — российский прокурор, судившая Алексея Навального.
 Фролова, Екатерина (род. 1989) — украинская волейболистка, призёр чемпионата Украины.